vier Belgische architecten:
Adrien Blomme, (1878-1940),
Henri Blomme, (1845-1923),
Leonard Blomme, (1840-1918),
Yvan Blomme, (1906-1961).
andere personen:
Adriaen Blomme, Schepen en burgemeester van het Vrije van Brugge (1619-1684),
Alfons Blomme, Belgische kunstenaar (1889-1979),
Jeannine Blomme, Belgische politica (1936-1997),
Lionel Blomme, Belgische dirigent en componist (1897-1984),
Maurice Blomme, Belgische wielrenner (1926-1980),
Pierre-Adrien Blomme, Belgische politicus (1781-1877).
een bedrijf:
Blomme & Lecomte, Belgisch historisch merk van fietsen en motorfietsen.